Le tournoi Open des îles Caïmans 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Open des îles Caïmans qui se déroule du 3 au 9 avril 2011 à Grand Cayman. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Series Gold 60 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées et une joueuse invitée Marlene West. 

En finale, la championne du monde et  mondiale Nicol David remporte son troisième Open des îles Caïmans consécutif en s'imposant face à Jenny Duncalf.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des îles Caïmans
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

Open des îles Caïmans
Squash en 2011
Sport en avril 2011